Ел Брасилито има више значења:

 Ел Брасилито (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилито (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Брасилито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Брасилито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику